Saposchok (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Saposchok (Rjasan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Rjasan
 Saposchok (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Saposchok (Wolgograd), Weiler in der Oblast Wolgograd
 Saposchok (Woronesch), Weiler in der Oblast Woronesch